Зайд, Зейд ( — «дар») — арабское мужское имя, однокоренное с именем Зияд и Язид.

Известные носители:

 Зейд ибн Хариса (588—629) — сподвижник пророка Мухаммеда, его приемный сын и вольноотпущенник.
 Зейд аль-Хайр (ум. 631 или 632) — сподвижник пророка Мухаммеда, родом из племени тайй.
 Зейд ибн Сабит (615—665) — один из сподвижников пророка Мухаммеда, участвовал в сборе рукописи Корана.
 Зейд ибн Али (695—740) — исламский богослов, эпоним одного из основных ответвлений шиитского ислама — зейдитов.

Фамилия 
 Зайд, Александр (1886—1938)— один из основателей еврейских организаций обороны «Бар-Гиора» и «Ха-Шомер».
 Зейд, Мабрук (род. 1979) — саудовский футболист.
 Зейд, Фахрониса (1901—1991) — турецкая художница.

 См. также
 Зайт

Арабские имена